Балаи  — топоним:

Беларусь 
 Балаи — деревня, Язненский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Балаи — деревня, Куропольский сельсовет, Поставский район, Витебская область